De tweede editie van het Afrikaans kampioenschap hockey voor vrouwen werd in 1994 gehouden in het Zuid-Afrikaanse Pretoria. Het toernooi met 4 deelnemers werd gehouden van 5 tot en met 8 oktober. Het gastland deed voor het eerst mee en won.

Wedstrijden

Eindrangschikking

Hockey in 1994
Afrikaans kampioenschap hockey
Hockey in Zuid-Afrika
Sportevenement in Pretoria